Guelma (stad), stad in Algerije
 Guelma (provincie), provincie in Algerije